De Hondecoeter was een Nederlandse familie van kunstschilders, waarvan de belangrijkste leden waren:
 Gillis Claesz. de Hondecoeter (ca. 1575-1638), grootvader
 Gijsbert de Hondecoeter (1604-1653), vader
 Melchior de Hondecoeter (1636-1695), zoon